Osoby:
 Aleksandr Krein – rosyjski kompozytor
 Mark Grigorjewicz Krejn – sowiecki matematyk pochodzenia żydowskiego